

Biologie

Paléontologie  et Ichtyologie 
 Doryaspis est un genre éteint et fossile de poissons primitifs sans mâchoire ayant vécu durant le Dévonien inférieur.

Entomologie 
 Doryaspis est un genre d'insectes coléoptères de la famille des Curculionidae, décrit en 1844 par Chevrolat.

Notes et références